

Patronyme

 Elvire de Cerny (1818-1899), écrivaine bretonne,
Berthe Cerny (1868-1940), actrice française,
Charles Cerny (1892-1965), peintre français d'origine tchèque,
 Josef Černý (né en 1939), joueur tchécoslovaque de hockey sur glace,
JoBe Cerny (né en 1947), acteur américain,
 Mark Cerny (né en 1964), personnalité américaine du jeu vidéo.
 David Černý (né en 1967), sculpteur tchèque et artiste conceptuel.
Harald Cerny (né en 1973), footballeur autrichien,

Toponyme 
 Cerny, commune du Canton d'Étampes, dans le département de l'Essonne ;
 Cerny-en-Laonnois, commune du Canton de Laon-2, dans le département de l'Aisne ;
 Cerny-lès-Bucy, commune du Canton de Laon-1, dans le département de l'Aisne.

Archéologie 
 Groupe de Cerny, groupe culturel de la fin du Néolithique ancien.

Homonymie de toponyme